Опрос о независимости Литвы от СССР () был проведён 9 февраля 1991 года. На нём был вынесен следующий вопрос:

Вы за то, чтобы Литовское государство было независимой демократической республикой?

  За восстановление независимости проголосовали около трёх четвертей зарегистрированных избирателей, при явке превысившей 80 %. Независимость была объявлена 11 марта 1990 года и была достигнута в августе 1991 года после провала путча ГКЧП в Москве.

Результаты

Примечания

См. также 
 Опрос 3 марта 1991 года о независимости Латвии
 Эстонский референдум по независимости (1991)
 Всесоюзный референдум о сохранении СССР

Ссылки 
 Nuo 1991 m. iki šiol paskelbtų referendumų rezultatai
 http://www.aif.ru/politics/world/24564
 http://polit.ru/article/2011/04/01/ussr
 http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr0459.htm

Референдумы в Литве
Референдумы 1991 года
1991 год в Литве
Февраль 1991 года
Референдумы о независимости республик СССР
События 9 февраля
Независимость Прибалтики